Das LA Women’s Tennis Championships 2009 war die 36. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Carson, Los Angeles County, Kalifornien, Vereinigte Staaten. Es war als Turnier der Premier Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Das Turnier fand vom 3. zum 9. August 2009 statt und war der dritte Wettbewerb der US Open Series, der Vorbereitungsserie auf die US Open.

Titelverteidigerin im Einzel war Dinara Safina und im Doppel Chan Yung-jan und Chuang Chia-jung.

Im Einzel gewann Flavia Pennetta gegen Samantha Stosur mit 6:4, 6:3 und im Doppel Chuang Chia-jung / Yan Zi gegen Marija Kirilenko / Agnieszka Radwańska mit 6:0, 4:6, [10:7].

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Carson (Kalifornien)